Chabrol ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Chabrol (1930–2010), französischer Filmregisseur
 Gaspard de Chabrol (1773–1843), französischer Verwaltungsbeamter
 Jean-Pierre Chabrol (1925–2001), französischer Schriftsteller
 Jean-Yves Chabrol (* 1954), französischer Architekt
 Matthieu Chabrol (* 1956), französischer Filmkomponist
 Thomas Chabrol (* 1963), französischer Schauspieler